Солоновский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Смоленском районе Алтайского края России. Административный центр — село Солоновка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1525 человек, в том числе 726 мужчин и 799 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2015 года — 1701 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Красный Городок,
 село Солоновка.

Примечания 

Сельские поселения Смоленского района Алтайского края